Leaders ist der Name von

 The Leaders, eine amerikanische Jazzband
 LEADERS: The Combined Strategy Game, ein strategisches Brettspiel